Гандха́ра (также Гандара, Гандхара, Чандахара, Гангхар,  — Гандхара или Пурушапура, ) — северо-западная область Большой Индии и название древнего царства, простирающаяся от Пакистана до восточных провинций Ирана. Гандхара сосредоточена вокруг южной части долины реки Кабул. На востоке она простирается за пределы реки Инд и включает в себя граничные области долины Кашмира. Историческая столица — город Таксила.

География 
Народ гандхарцев во времена Вед проживал к югу от реки Кабул вплоть до её слияния с Индом. Позднее гандхарцы пересекли Инд и вторглись в северно-западный Пенджаб. Гандхара находилась на северном горном пути (Уттарапатха), в самом центре коммуникаций Индии с Ираном и Средней Азией.

Древняя Гандхара 
В Гандхаре прослеживается влияние культуры юга Центральной Азии бронзового века и гандхарской пещерной культуры, скорее всего соответствующей миграции индоарийцев к очагам ведийской цивилизации. Имя гандхарцев встречается в Ригведе и в Атхарваведе. Гандхарцы упоминаются в разделе пуран Уттарапатха и в буддийских источниках. Айтарея Брахмана говорит о гандхарском царе Наганаджите, современнике царя Джанаки из Видехи.

Согласно Махабхарате, гандхарцы принимали участие в войне стороны Кауравов против Пандавов, были при этом отважными и искушёнными воинами. Согласно пуранам Джапанада была основана Гандхарой, сыном Аруддхи. Земли Гандхары омывал Инд. Города Таксила и Пушкалавати в стране Джанапада были названы в честь сыновей Бхараты.

Согласно джатакам, гандхарское царство включало также Кашмир (Jataka No 406). Гекатей Милетский говорил о Каспарире (Касьяпуре или Кашмире) как о гандхарском городе. Большое значение Гандхары отмечают буддийские источники вроде Ангуттара Никая. Индийский лингвист Панини и политический теоретик Каутилья окончили университет в Таксиле.

Гандхарский царь Пуккусати в VI веке до н. э. был одновременно царём в Магадхе.

Во времена Александра Македонского детально известны цари, правившие различными частями Гандхары.

Персидское владычество 
Во время правления Ахеменидов Гандхара и Камбоджа попали под власть Персии, это произошло непосредственно во время походов Кира Великого (558—530 годы до н. э.) или в первые годы Дария I. Гандхара и Камбоджа образовали седьмую сатрапию (верхнего Инда).

Кир Великий, согласно летописям, уничтожил знаменитый город камбоджей Каписи (Бергам в Паропамисадах). Спутники Александра Македонского не упоминали названий Камбоджа и Гандхара, а говорили о малых царствах на их территориях, поэтому вряд ли в то время существовало какое-нибудь сильное государство. В 326 году до н. э. большинство государств Гандхары и Махаджапады были заняты Александром Македонским.

По мнению ряда учёных, население Камбоджи и Гандхары составляло одну этническую группу.

Династия Маурьев 
Основатель Империи Маурьев Чандрагупта нанёс поражение Селевку Никатору и занял Гандхару в 305 до н. э.. В составе Империи Маурьев Гандхара процветала, через Гандхару проходили многочисленные торговые пути. Большое значение придавал Гандхаре царь Ашока, во времена которого в Гандхаре процветал буддизм. Продолжатели Ашоки уже не могли удержать такую большую империю.

Греческий период

Кушанский период

В 50-60 гг. н.э. Гандахару (кит. Цзибинь) завоевывает кушанский царь Куджула Кадфиз, а его внук Канишка переносит сюда в 103 году столицу своего государства. В этот период буддизм испытав греческое и иранское влияние приобретает специфику (махаяна) и распространяется на территорию Китая (кушанский монах Локакшема)

Язык

Распространение буддизма 
Миссионеры из Гандхары вместе с другими монахами из Центральной Азии со II века проповедовали буддизм в столице Китая Лояне и занимались переводом на китайский язык буддийских текстов, при этом они переводили как труды махаяны, так и тхеравады.
 Локакшема, (, Чжи Чан), кушанский монах, первый переводчик текстов махаяны на китайский язык. (167—186)
 Чжи Яо ( (185), кушанский монах из следующего поколения переводчиков после Локаксемы, по происхождению юэчжи.
 Чжи Цянь (220—252), кушанский монах, дед которого обосновался в Китае в период 168—190.
 Чжи Юэ (230), кушанский монах, живший в Нанкине.
 Дхармаракша (265—313), кушанец, живший многие поколения в Дуньхуане.
 Джнянагупта (561—592), кушанский монах и переводчик из Гандхары.
 Шикшананда (652—710), монах, переводчик из Уддияны, Гандхара.
 Праджна (810). Монах и переводчик из Кабула, обучавший Кукая санскритским сутрам.

Искусство Гандхары 

Школа искусства Гандхары процветала на северо-западе Индии и в восточном Афганистане в период между I веком до н. э. и VII веком н. э. В период между VI и V веками до н. э. во время правления персидской династии Гандхара впитала в себя индийское и средиземноморское влияния в искусстве и культуре. Поэтому искусство Гандхары рассматривают как искусство слияния цивилизаций.

Хронология 
 2300—1700 годы до н. э. — цивилизация долины Инда.
 1700—520 годы до н. э. — нет свидетельств.
 520—400 годы до н. э. — Империя Ахеменидов.
 329—316 годы до н. э. — оккупирована Александром Македонским и его военачальниками
 326—180 годы до н. э. — вошла в состав Империи Маурьев, основанной Чандрагуптой. Обращена в буддизм царём Ашокой (273—232 годы до н. э.).
 180—10 годы до н. э. — в составе Индо-греческого царства, пережила короткие вторжения индо-скифов около 100 года до н. э..
 10 год до н. э.—20 год н. э. — Кушанская империя юэчжи.
 20—75 годы — парфянское вторжение, Индо-парфянское царство. Правление военачальника Аспавармана.
 75—230 годы — Кушанская империя.
 230—300 годы — Кушаншахи (персидское буферное государство, зависимое от Персии).
 300—450 годы — под контролем династии Гупта.
 450—565 годы — эфталиты (Белые гунны).
 565—712 годы — местные правители.
 712—850 годы — под управлением Халифата.

Галерея

См. также 
 Империя Маурьев
 Бактрия
 Греко-Бактрийское царство
 Индо-греческое царство
 Кушанская империя
 Греко-буддистское искусство

Литература

Ссылки 
 
 К. К. Кхуллар. ШКОЛА ИСКУССТВА ГАНДХАРЫ.
 Map of Gandhara archeological sites, from the Huntington Collection, Ohio State University (large file)
 The Buddhist Manuscript project
 University of Washington’s Gandharan manuscript
 Исторический очерк о буддизме и исламе в Афганистане.
 

Государства в истории Афганистана
Государства в истории Пакистана
Средний Восток в эпоху Древности
Эллинистические государства
Махаджанапады
Ахеменидские сатрапии